Ramiro est un nom propre qui peut désigner :

Personnes 
  :
 Ramiro  d'Aragon
 Ramiro  d'Oviedo
  :
 Ramiro II d'Aragon
 Ramiro II de Monzon
 Ramiro II de León
 Ramiro Pez
 Ramiro Arrue
 Ramiro Figueiras Amarelle
 Ramiro Musotto
 Ramiro Castillo
 Ramiro Ledesma Ramos
 Ramiro Martinez
 Ramiro Corrales
 Ramiro de Maeztu
 Ramiro Valdés
 Ramiro Villapadierna
 Iván Ramiro Parra
 Iván Ramiro Córdoba

Série de bande dessinée 
 Ramiro, série créée par Jacques Stoquart et William Vance

Localité 
 Ramiro, commune espagnole de la Province de Valladolid